St Aubyn oder St. Aubyn ist der Familienname folgender Personen:
 Amarah-Jae St. Aubyn (* 1994), britische Schauspielerin
 Edward St Aubyn (* 1960), britischer Journalist und Schriftsteller
 John St. Aubyn, 4. Baron St. Levan (1919–2013), britischer Peer und Politiker

Siehe auch:
 Saint-Aubin